Ремик — многозначный термин:

 Рамми (Ремик) — название ряда карточных игр.
 Ли Ремик (1935—1991) — американская актриса.

См. также 
 Реми